Pokomo – gruppo etnico del Kenya
 Lingua pokomo (ISO 639-3 pkb)